Pungarabato kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ciudad Altamirano, ort, Guerrero, Pungarabato, 
 Pungarabato (kommun i Mexiko), Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar